John Lindberg kan avse:

John Lindberg Trio –en svensk pop- och rockgrupp bildad 2004

Personer
John Lindberg (ingenjör) (1885–1949), en svensk ingenjör
John Lindberg (jazzmusiker) (1969–), en amerikansk jazzmusiker
John G. Lindberg (1884–1973), en finländsk läkare